Сборная Швеции в Кубке Дэвиса — мужская национальная сборная по теннису, представляющая Швецию в Кубке Дэвиса, наиболее престижном мужском теннисном турнире на уровне сборных, семикратная обладательница этого трофея. Команду формирует Федерация тенниса Швеции.

История 
Сборная Швеции выступает в Кубке Дэвиса начиная с 1925 года. За это время она провела в турнире более 200 матчей. 31 год она выступает в Мировой группе Кубка Дэвиса, разделяя этот рекорд с командами США и Чехии.

За время выступлений в Кубке Дэвиса сборная Швеции семь раз завоёвывала этот приз (в первый раз в 1975, а в последний раз в 1998 году) — пятый результат в истории турнира. Ещё пять раз шведы играли в финальном матче. Ещё два рекорда, принадлежащие сборной Швеции, — шесть побед в матчах после отставания 2-0 по играм и 33 победы подряд одного игрока (Бьорн Борг, с 1973 по 1980 год).

Статистика и рекорды

Команда 
 Самая длинная серия побед — 11 (1984—1986, включая победы над Чехословакией — дважды, Эквадором, Парагваем, США, Чили, Индией, Австралией, ФРГ, Данией и Италией и два завоёванных Кубка Дэвиса)
 Самая крупная победа в матче — 5:0 по играм, 13:1 по сетам, 82:30 по геймам ( Швеция — , 1990)
 Самый длинный матч — 18 часов 23 минуты ( Швеция —  3:2, 2014)
 Наибольшее количество геймов в матче — 274 ( —  Швеция 3:2, 1963)
 Самая длинная игра — 6 часов 22 минуты ( Джон Макинрой —  Матс Виландер 9-7, 6-2, 15-17, 3-6, 8-6, 1982)
 Наибольшее количество геймов в игре — 79 ( Джон Макинрой —  Матс Виландер 9-7, 6-2, 15-17, 3-6, 8-6, 1982)
 Наибольшее количество геймов в сете — 42 ( Майк Сангстер / Бобби Уилсон —  Ян-Эрик Лундквист / Ульф Шмидт 22-20, 6-4, 6-3, 1963)

Игроки 

 Наибольшее количество сезонов в сборной — 14 (Йонас Бьоркман, 1994—2008)
 Наибольшее количество матчей — 38 (Ульф Шмидт)
 Наибольшее количество игр — 102 (Ульф Шмидт, 66—36)
 Наибольшее количество побед — 66 (Ульф Шмидт, 66—36)
 В одиночном разряде — 47 (Ян-Эрик Лундквист, 47—16)
 В парном разряде — 23 (Свен Давидсон, 23—9)
 Самая успешная пара — 16 побед (Ян-Эрик Лундквист / Ульф Шмидт, 16—8)
 Самый молодой игрок — 15 лет и 334 дня (Бьорн Борг, 5 мая 1972)
 Самый возрастной игрок — 44 года и 258 дней (Роберт Линдстедт, 2 декабря 2021)

Участие в финальных матчах Кубка Дэвиса

Состав в 2022 году 
 Микаэль Имер
 Элиас Имер
 Андре Йоранссон
 Драгош Николае Мэдэраш

Капитан — Юхан Хедсберг

Недавние матчи

Групповой этап 2022

Примечания

Ссылки 
 
 Страница сборной Швеции в Кубке Дэвиса на сайте Федерации тенниса Швеции 

Швеция
Швеция
Теннис
Теннис в Швеции